French Championships 1929 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1929 roku w dniach 26 maja–3 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 34 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1929 w tenisie ziemnym
1929 we Francji
French Open według lat